Die Stadt Sankt Petersburg () im Föderationskreis Nordwestrussland ist neben der Hauptstadt Moskau die zweite der beiden Städte der Russischen Föderation, die als „Städte föderalen Ranges“ den Status eines Föderationssubjektes besitzen.

Die Stadt gliedert sich in 18 Rajons, die wiederum in 111 Verwaltungseinheiten der nächsten Ebene unterteilt sind, und zwar:
 81 Munizipale Bezirke (, munizipalny okrug)
 9 Städte (russisch , gorod)
 21 Siedlungen (russisch , possjolok)

Die Munizipalen Bezirke umfassen vorwiegend das Stadtzentrum und andere dichter besiedelte Teile des Stadtgebietes. Sie erhielten bei der Einteilung der Stadt nach Bezirken in den 1990er-Jahren eine fortlaufende Nummer, einige außerdem Namen, die sich zumeist an historischen Stadtteilbezeichnungen orientieren. Seither wurden weiteren Bezirken Namen zugeteilt, zuletzt zum 1. Januar 2013 dem Bezirk Nr. 53 der Name Narodny („Volks-Bezirk“). Gegenwärtig gibt es noch acht „namenlose“ Bezirke (Nummern 7, 15, 21, 54, 65, 72, 75 und 78; Stand: 2013). Die Bezirksnummer 43 fehlt: sie wurde 1996 an den Bezirk Krasnoje Selo des gleichnamigen Rajons (russisch Krasnosselski) vergeben, der nach der Eingemeindung der Stadt Krasnoje Selo 1973 entstanden war. 1999 erhielt Krasnoje Selo wieder den Status einer Stadt (ohne Nummer).

Die Städte und Siedlungen befinden sich vorwiegend an der dünner besiedelten Peripherie des Stadtgebietes. Sie sind nicht nummeriert. Die Siedlungen sind vorwiegend aus früheren Siedlungen städtischen Typs hervorgegangen.

Anmerkungen:

Weblinks 
 Gesetz Nr. 411-68 der Stadt Sankt Petersburg vom 25. Juli 2005 Zur territorialen Gliederung von Sankt Petersburg (mit Änderungen bis 23. September 2009; russisch)
 Rajons von Sankt Petersburg auf dem offiziellen Webportal der Stadtverwaltung (russisch)

 
Sankt Petersburg
Sankt Petersburg